Ян Карл Опалинский ((), 10 января 1642 — 25 марта 1695) — польский староста и кастелян, отец Екатерины Опалинской, королевы Польши и Великой княгини Литовской.

Биография 

Родился в 1642 году в семье Кшиштофа Опалинского (1611—1655) — польского поэта и военачальника — и Терезы Констанции Царнковской (ум. 1660). Был польским старостой и кастеляном.

4 декабря 1678 года женился на Софии Царнковской (родилась 12 марта 1660 года в Познани в семье Адама Царнковского и Терезы Залеской, скончалась от пневмонии 2 декабря 1701 года в Вроцлаве в возрасте 41 года). От брака родилось четверо детей:
 Мария (род. и ум. 1679) — скончалась после рождения;
 Екатерина (1680—1747) — супруга короля Польского и Великого герцога Литовского Станислава Лещинского, их дочь Мария стала женой Людовикa XV и королевой Франции;
 Ребенок (род. и ум. 1681);
 Станислав (род. и ум. 1682) — умер в детстве.

Умер 25 марта 1695 года в возрасте 53 лет. В 1748 году в церкви Серакува был установлен памятник Яну Карлу и его супруге Софии. Там же он и был похоронен вместе с ней.

Родословная

Ссылки 
 Профиль на geneall.net 
 Профиль на Genealogics.org

Опалинские

Примечания